David Bek (in armeno Դավիթ Բեկ) è un comune di 813 abitanti (2010) della Provincia di Syunik in Armenia.

Altri progetti 

Comuni del Syunik